Sint-Pauluskathedraal (Abidjan), Ivoorkust
 Sint-Pauluskathedraal (Dunedin), Nieuw-Zeeland
 Sint-Pauluskathedraal (Dundee), Schotland
 Sint-Pauluskathedraal (Tirana), Albanië
 Pauluskathedraal (Gatsjina), Rusland 
 St Paul's Cathedral (Londen), Verenigd Koninkrijk
 Sint-Pauluskathedraal (London, Ontario), Canada
 Sint-Pauluskathedraal (Luik), België
 St. Paul's Cathedral (Mdina), Malta
 St. Paul's Cathedral (Melbourne), Australië
 Dom van Münster, Duitsland
 Sint-Pauluskathedraal (Namirembe), Oeganda
 Kathedraal van Saint Paul, Verenigde Staten 
 Kathedraal van São Paulo, Brazilië
 Sint-Pauluskathedraal (Valletta), Malta

Zie ook
 Sint-Pauluskerk (doorverwijspagina)

Paulus